«Корпорация общественного  Нидерландов» () — организация, осуществляющая руководство общественным теле- и радиовещанием в Нидерландах.

Деятельность корпорации в области теле- и радиовещания 
Корпорация осуществляет координацию теле- и радиопередач, выпускаемых осуществляющими теле- и радиовещание ассоциациями по следующим по телепрограммам «НПО 1», «НПО 2», «НПО 3», «НПО 101», «НПО Бест», «НПО Культура», «НПО Ниувс», «НПО Политиек», «НПО Запп Эксра», радиопрограммам «НПО Радио 1», «НПО Радио 2», «НПО 3ФМ», «НПО Радио 3», «Функс».

Прочие задачи 
 содействовать сотрудничеству и сплочённости между национальными вещателями
 распределять бюджеты между вещателями
 заниматься дистрибуцией
 помогать вещателям в изготовлении субтитров, заказа подготовки теле- и радиопередач
 проводить независимые исследования качества и имиджа радио-, теле- и интернет-платформ

Управление 
Высший орган - Административный совет (raad van bestuur), избираемый Наблюдательным советом (raad van toezicht), который в свою очередь избирается наблюдательными советами общественных вещателей.

Представительство в международных организациях 
Корпорация является действующим членом Европейского вещательного союза.

Награды 
В 2013 году корпорация стала обладателем награды престижного фестиваля «Prix Europa» в номинации «Лучший сценарий телевизионного игрового кино» (за сценарий фильма «The Deflowering of Eva Van End»", написанный Евой Барнорн в сотрудничестве с NPO).

Примечания

См. также 
 Система общественного вещания в Нидерландах

Ссылки 

 

 
Вещательные организации
Телевидение в Нидерландах
Общественные вещатели
Нидерландско-язычные общественные вещатели